Kosna bezeichnet die Orte:

 Kosna (Dvor), Ort der Gemeinde Dvor in Kroatien
 Kosna in Ungarn; heute Coșna, Gemeinde im Kreis Suceava, Rumänien

Kośna bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Kośna (Fluss), Zufluss zum Wadąg in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.
 Kośna (Kleszczele), Weiler der Gmina Kleszczele in der Woiwodschaft Podlachien

Košná bezeichnet:
 Košná hora (427 m), Berg im Bobrawa-Bergland in Tschechien